Mueang Kamphaeng Phet (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kamphaeng Phet, Thailanda, cu o populație de 211.369 de locuitori și o suprafață de 1.962,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 218 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Kamphaeng Phet